Název Široký potok má více vodních toků:

 Široký potok (přítok Ipoltice) – pravostranný přítok Ipoltice na Slovensku v Žilinském kraji
 Široký potok (přítok Jizery) – levostranný přítok Jizery v okrese Jablonec nad Nisou
 Široký potok (přítok Ladomirovského potoka) – levostranný přítok Ladomirovského potoka na Slovensku v Prešovském kraji
 Široký potok (přítok Lučního potoka) – levostranný přítok Lučního potoka v okrese Litoměřice
 Široký potok (přítok Ohře) – levostranný přítok Ohře v okrese Chomutov
 Široký potok (přítok Turce) – levostranný přítok Turce na Slovensku v Žilinském kraji